Генин:

 Генин (Генина) — еврейская фамилия.
 Генин — ( — низший ниндзя) самый низкий уровень ниндзя, присваиваемый после окончания обучения.
 Генин — синоним агликона.

См. также 
 Геннин
 Генино

Примечания